Осовляны — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Осовляны — деревня в Дрогичинском районе Брестской области.
 Осовляны — деревня в Мостовском районе Гродненской области.